Rubicon () — шестой студийный альбом норвежской симфо-готик-метал-группы Tristania, вышедший в 2010 году.

Rubicon записывался в начале 2010 года в студиях Осло и Ставангера, в Норвегии. Это первый альбом группы, в записи которого приняли участие вокалистка Марианджела Демуртас, вокалист Кьетиль Нордхус, гитарист Юри Смёрдаль Лоснегор, басист Уле Вистнес, барабанщик Тарал Лье младший.

Клип на песню «Year of the Rat» с альбома был выпущен 12 августа 2010.

Список композиций

История релизов

Участники записи 
 Марианджела Демуртас — женский вокал
 Кьетиль Нордхус — чистый мужской вокал
 Аннеш Хёйвик Хидле — гитара, харш-вокал
 Юри Смёрдаль Лоснегор — гитара
 Уле Вистнес — бас-гитара, бэк-вокал
 Эйнар Моэн — клавишные
 Тарал Лье мл. — ударные

Приглашённые музыканты 
 Эстен Бергёй — чистый вокал
 Пит Йохансен — скрипка
 Зигмунд Ольгарт Вегге — харш-вокал в «Vulture»

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте
 
 Rubicon на сайте Metal Storm

Альбомы Tristania
Альбомы Napalm Records